Национальный гимн Республики Колумбия () — государственный гимн Колумбии. Автором его слов был президент страны Рафаэль Нуньес.

Исполняется по национальному радио и телевидению ежедневно в 6 часов утра и 18 часов вечера в порядке припев — первый куплет — припев.

Испанский текст гимна

Примечания

Ссылки 
 Ноты гимна для фортепиано

Государственные символы Колумбии
Колумбия
Песни 1887 года